Könitz steht für:

 Könitz, Ortsteil von Unterwellenborn, Thüringen
 Könitz (Adelsgeschlecht), deutsches Adelsgeschlecht
 Könitz Porzellan

Könitz ist der Familienname folgender Personen:

 Albert von Könitz (1842–1925), bayerischer General der Kavallerie
 Anton von Könitz (1779–1837), deutscher Hauptmann und Politiker
 Barbara Könitz (* 1940), deutsche Politikwissenschaftlerin
 Christian Ferdinand von Könitz (1756–1832), deutscher Staatsminister
 Franz Ludwig von Könitz (1780–1840), deutscher Offizier und Politiker
 Heinrich Gottlieb von Könitz (1725–1790), preußischer Generalmajor
 Peter Könitz (* 1942), deutscher Bildhauer